Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – film ispirato al libro
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – colonna sonora del film
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – videogioco ispirato al film